Stati Uniti d'America
 Ellisville – villaggio della Contea di Fulton, Illinois
 Ellisville – città della Contea di Jones, Mississippi
 Ellisville – città della Contea di St. Louis, Missouri